Transfusion bezeichnet:

 allgemein die Bluttransfusion
 Transfusion (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift